Das rosa Pantöffelchen ist der Titel folgender Filme:

 Das rosa Pantöffelchen (1913), deutscher Stummfilm von Franz Hofer
 Das rosa Pantöffelchen (1927), deutscher Stummfilm von Franz Hofer